A Rajna nyugati (bal) partján fekvő Mainz (francia nevén Mayence) városa a Német-római Birodalom egyik legnagyobb határvédő erődítménye volt, a „Birodalom kulcsa”. A történelem folyamán ellenséges hadak számos alkalommal vették ostrom alá, és többször el is foglalták:
 Mainz ostroma (952) : 952-ben I. (Nagy) Ottó német-római császár ostromolta itt fiát, Liudolf sváb herceget és vejét, Vörös Konrád herceget, két hónapon át.
 Mainz ostroma (1096) : Emicho von Leiningen „keresztes” hadai 1096. május 25–én ostrom alá vették Mainzot. Két nappal később, május 27-én a város kapuját megnyitották az ostromlók előtt, II. Ruthard érsek utasítása ellenére.
 Mainz ostroma (1631) : A harmincéves háború során, 1631. december 17–22 között II. Gusztáv Adolf svéd király megostromolta és bevette a várost.
 Mainz ostroma (1688) : A pfalzi örökösödési háború során, 1688 októberében Louis-François de Boufflers francia marsall körülzárta Mainzot, amit Anselm hercegérsek harc nélkül feladott.
 Mainz ostroma (1689) : A pfalzi örökösödési háború során, 1689 júniusától szeptember 8-ig az augsburgi liga csapatai, Lotaringiai Károly vezetésével megostromolták, és bevették a franciák által korábban megszállt erődöt.
 Mainz ostroma (1792) : Az első koalíciós háború során 1792. október 19–21 között francia forradalmi csapatok, Custine tábornok vezetésével elfoglalták Mainzot az első koalíciótól.
 Mainz ostroma (1793) : Az első koalíciós háborúsorán 1793. április 10-től július 23-ig az első koalíció haderői megostromolták és visszafoglalták a várat a francia forradalmi csapatoktól.
 Mainzi csata (Mainz blokádja): 1795-ben, az első koalíciós háború során a francia forradalmi hadsereg 11 hónapos ostrom után elfoglalta Mainz erődjét a Német-római Birodalomtól.